Вади́м Андре́евич Медве́дев (род.  года, д. Мохоньково, Ярославская область) — советский учёный- и партийный деятель.

По состоянию на 2023 год, В. А. Медведев является старейшим из ныне живущих советских политиков, когда-либо входивших в состав Политбюро ЦК КПСС.

Биография 
Родился в деревне Мохоньково Даниловского района Ярославской области в крестьянской семье. Отец был первым председателем волостного исполкома, работал в системе потребительской кооперации, в 1937 году исключался из партии.

В 1939 году семья переехала на станцию Всеволожская под Ленинградом. С 1944 года жил в Ленинграде. Окончил экономический факультет Ленинградского университета (1951). Там же вел научно-педагогическую деятельность. Член КПСС с 1952 года.

Заведовал кафедрой в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета. Доктор экономических наук (1968, диссертация «Закон стоимости и материальные стимулы социалистического производства»), профессор.

В 1968—1970 годах был секретарём Ленинградского горкома партии. С 1970 — заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС, с 1978 — ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС, в 1983—1986 — заведующий Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1976—1986), член ЦК КПСС (1986—1990). 26 декабря 1984 года избран членом-корреспондентом АН СССР.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Азербайджанской ССР.

С марта 1986 по июль 1990 — секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1986—1988 — заведующий Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. С сентября 1988 по июль 1990 — член Политбюро ЦК КПСС, с ноября 1988 по июль 1990 — председатель Идеологической комиссии ЦК КПСС (сменил А. Н. Яковлева). Народный депутат СССР от КПСС с 1989.

Входил в близкое окружение М. С. Горбачёва. С июля 1990 — член Президентского совета СССР. С января 1992 года — сотрудник «Горбачёв-Фонда» (руководитель российско-канадского проекта) и Института экономики РАН.

Его старший брат Николай Андреевич Медведев с 1975 по 1994 год был ректором Калининградского государственного университета.

Произведения 
 Закон стоимости и материальные стимулы социалистического производства. — М.: Экономика, 1966. — 183 с.
 В команде Горбачева: взгляд изнутри — М.: Былина, 1994. — 239 с. ISBN 5-88528-038
 Распад. Как он назревал в «мировой системе социализма» — М.: Международные отношения, 1994. — 400 с. ISBN 5-7133-0744-1
 Прозрение, миф или предательство? К вопросу об идеологии перестройки. — М.: Евразия, 1998. — 416 с. ISBN 5-88528-184-X

Примечания

Ссылки 
 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Статьи в «Независимой газете»
 Идеолог интервью // Итоги 2011, № 52
 Дмитрий Волин Автор забытой радикальной экономической реформы в СССР. К 90-летию Вадима Медведева ТАСС

Члены-корреспонденты АН СССР
Мемуаристы России
Экономисты России
Выпускники экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Института экономики РАН
Члены Политбюро ЦК КПСС
Секретари ЦК КПСС
Народные депутаты СССР от КПСС
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Азербайджанской ССР
Горбачёв-Фонд
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Заведующие отделами ЦК КПСС
Ректоры вузов СССР
Авторы учебников экономики
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Секретари Ленинградского горкома КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС